AQY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alyeska (Stati Uniti)